Сино́псис имеет несколько значений:
 Синопсис — в науке, изложение в одном общем обзоре, в сжатой форме, без подробной аргументации и без детальных теоретических рассуждений, одного целого предмета или одной области знаний.
 Синопсис — краткое содержание литературного произведения, в котором описывается сюжет и основной конфликт, а также даётся представление о главных героях.
 Синопсис — краткое описание действия в киносценарии с добавлением образных элементов.
 Синопсис Киевский — обзор истории Юго-Западной Руси, составленный во второй половине XVII века.
 Synopsis universae philologiae — ранняя работа по сравнительному языкознанию, созданная Готфридом Хензелем.
 Synopsys — американская компания в области САПР для электроники.